Šuppiluliuma oder Suppiluliuma ist der Name mehrerer hethitischer Großkönige und neo-hethitischer Könige. Der Name bedeutet „der von Šuppiluliya“.

Großkönige von Ḫatti:
 Šuppiluliuma I. (1355–1321 v. Chr.)
 Šuppiluliuma II. (1215/10–1190/80 v. Chr.)

Könige von Kummuḫ:
 Suppiluliuma (Kummuh) (assyrisch Ušpilulume; 805–773 v. Chr.)

Könige von Palištin/Pattin:
 Suppiluliuma (Walistin) (10. Jahrhundert v. Chr.)
 Suppiluliuma (Pattin) (assyrisch Sapalulme; um 858/57 v. Chr.)